Chalker ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Bridger Chalker (1918–2014), britischer Maler
 Jack L. Chalker (1944–2005), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
John Chalker, britischer Physiker
 Lynda Chalker (* 1942), britische Politikerin